Världsmästerskapet i futsal 2007 var den nionde säsongen av futsal-VM organiserad av AMF. Turneringen spelades 31 augusti–9 september 2007, värdland var Argentina. Totalt deltog 16 lag, fyra från Europa; Belgien, Norge, Tjeckien och Katalonien, ett från Centralamerika; Costa Rica, ett från Asien; Ryssland, nio från Sydamerika; Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Chile, Colombia, Venzuela, Bolivia och Peru samt ett från Nordamerika; Kanada.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinal

Semifinal

Match om tredjeplats

Final

Källor

2007
Futsalåret 2007
Sportevenemang i Argentina
2007 i Argentina
Futsal i Argentina